Fang (volk), een West-Afrikaans volk
 Fang (taal), de Niger-Congotaal van dat volk, gesproken in Equatoriaal-Guinea, Congo-Brazzaville, Gabon, Kameroen en Sao Tomé en Principe
 Lavotsjkin La-11, een Sovjet-gevechtsvliegtuig (NAVO-codenaam: Fang)
 Fang (plaats), een plaats in de gemeente Rubik, district Mirditë, prefectuur Lezhë, Albanië
 Fang (band)
 FANG, de Internetgiganten Facebook, Amazon, Netflix, en Google (of FAANG, met Apple)